А́лис (, ) может означать:

Фамилия 
 Алис, Франсис (род. 1959) — бельгийский художник

Топонимы 
 Алис (ЮАР) — город в ЮАР
 Алис — город в Техасе, США
 Алис-Спрингс — город в Австралии

См. также 
 Элис
 Alice